Молодёжная сборная Израиля по футболу — представляет Израиль на международных соревнованиях по футболу для молодёжных команд. Участвовала только один раз на чемпионате Европы (возрастная группа до 21 года) — в 2007 году. На пути в финальную часть в стыковом раунде израильтяне сенсационно обыграли французов и вышли в финальный раунд, но заняли в группе последнее место, не забив ни одного мяча и проиграв все матчи.

Тренирует израильтян немецкий специалист Михаэль Неес. Капитан команды на текущий момент — полузащитник «Ашдода» Нир Битон.

Тренерский штаб 
 Михаэль Неес — главный тренер
 Меир Синай — специалист по физподготовке
 Исраэль Аяни — тренер вратарей
 Давид Элиям — врач сборной
 Амация Башан — физиотерапевт

Футболисты, сыгравшие больше одного матча за старшую сборную 
 Тото Тамуз
 Маор Бузагло
 Берам Кайал
 Бен Саар
 Нир Манцур
 Аид Хабши
 Гай Ассулин
 Нир Битон

См. также 

 Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд
 Сборная Израиля по футболу

Внешние ссылки 

 Uefa Under-21 website Содержит весь архив результатов

Футбол в Израиле
 
Израиль